Кондаду (Параиба) — муниципалитет в Бразилии.
 Кондаду (Пернамбуку) — муниципалитет в Бразилии.